La elección para gobernador de Indiana de 2020 tuvo lugar el 3 de noviembre. En ella fue reelecto el republicano Eric Holcomb. La elección se llevó a cabo al mismo tiempo que las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2020, así como las elecciones a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y varias elecciones estatales y locales.

Encuestas

Resultados

Referencias 

Elecciones en Indiana
Indiana